Pace kan som auktorsförkortning betyda:

 Roberto Pace
 Loretta Pace

Robotskapade auktorsförkortningar